Albert Küchler (1803-1886), Deens schilder
 Ferdinand Küchler (1867-1937), Duits violist en componist
 Georg von Küchler (1881-1968), Duitse generaal-veldmaarschalk gedurende de Tweede Wereldoorlog
 Niklaus Küchler (1941-), Zwitsers advocaat, notaris en politicus
 Rosalie Küchler-Ming (1882-1946), Zwitserse schrijfster

Achternaam